Сагбо́ () — африканская фамилия.

Известные носители:

 Жан Грегуар Сагбо (род. 1962) — российский депутат бенинского происхождения.
 Янник Сагбо (род. 1988) — французский футболист ивуарийского происхождения.